Станислав Кутшеба (; 15 ноября 1876, г. Краков — 7 января 1946, там же) — польский историк права, археограф.

Биография 
Родился в г. Краков. В 1898 г. окончил юридический факультет Краковского университета и остался там работать. Одновременно проводил широкую организационно-научную деятельность в стенах Польской академии знаний: был ее членом, генеральным секретарем, председателем. Как эксперт входил в состав делегаций на международных переговорах.

Имел разносторонние научные интересы. Сначала исследовал историю хозяйства, а позже — польского судоустройства и права, преимущественно периода средневековья. Автор нескольких сотен научных трудов, среди них «Суды земские и гродские в средние века» (1901), «Убийство мужа в польском праве XIV—XV ст.» (1907), а также «История устройства польского в очерке» (4 т., 1905-17), много раз переиздавалась и долгое время вызывала оживленные дискуссии. Положил начало исследованию судебного права в Польше («Давнее судебное польское право», 1921) и сориентировал на исследования этой проблематики многих своих учеников. Был знатоком источников по истории польского устройства и права, многие из них выдал. Не потерял ценности его труд «История источников старого польского права» (1925-26). Интересовался он также проблематикой современного для него исторического периода («Польское политическое право согласно трактатам», 1923, «Польша Возрожденная», 1914-21).

Был членом нескольких польских и иностранных научных обществ, дважды получал титул доктора Honoris causa.

Умер в г. Краков.

Работы 
В соавторстве
 akta do stosunków handlowych Polski z Węgrami z lat 1354–1505 (1909)
 prawa, przywileje, statuty i lauda księstw oświęcimskiego i zatorskiego (1912)
 Materiały do dziejów pospolitego ruszenia z lat 1497 i 1509, zebrane w części przez śp. Adolfa Pawińskiego (1902)
 Wykaz urzędów i służby dworu królewskiego w Polsce z czasów Henryka Walezego (1902)
 Zbiór aktów do historyi ustroju sądów prawa polskiego i kancelaryj sądowych województwa krakowskiego z wieku XVI–XVIII (1909)
 Ordo coronadi regnis Poloniae (1910)
 Wizytacje dóbr arcybiskupstwa gnieźnieńskiego i kapituły gnieźnieńskiej z XVI wieku (1920)
 Akta sejmikowe województwa krakowskiego 1572–1620 (1932)
 Akta unii Polski z Litwą 1396–1791 (1932, с Владиславом Семковичем)
 Polskie ustawy i artykuły wojskowe: od XV do XVIII wieku (1937) (cyfrowa wersja znajduje się w zasobach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej)
 Polskie ustawy wiejskie XV–XVIII wieku (1938, с Альфонсом Маньковским)

Личные работы:
 Historia ustroju Polski w zarysie. IV tomy (cyfrowa wersja znajduje się w zasobach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej)
 Konstytucya Trzeciego Maja 1791 roku
 Przyczynek do dyplomatyki polskiej w XIII wieku (1895)
 Finanse Krakowa w wiekach średnich (1899)
 Historya rodziny Wierzynków (1899)
 Podwody miast polskich do roku 1564 (1900)
 Stosunki prawne Żydów w Polsce w XV stuleciu (1901)
 Studya do historii sądownictwa w Polsce (1901–1903)
 Handel Krakowa w wiekach średnich na tle stosunków handlowych Polski (1902)
 Taryfy celne i polityka celna w Polsce od XIII do XV wieku (1902)
 Urzędy koronne i nadworne w Polsce, ich początki i rozwój do roku 1504 (1903)
 Dawny zarząd Wawelu (1906)
 Skład sejmu polskiego, 1493–1793 (1906)
 Mężobójstwo w prawie polskiem XIV i XV wieku (1907)
 Franciszek Piekosiński jako historyk prawa polskiego (1908)
 Przyczynki do teoryi runicznej (1909)
 Kilka słów o metrykach kościelnych w Polsce (1910)
 Unia Polski z Litwą. Problem i metoda badania (1911)
 Sprawa polska w Królestwie Polskim 1815-1915 (1916)
 Sprawa żydowska w Polsce (1918)
 Dawne polskie prawo sądowe (1921, 2 tomy)
 Polska Odrodzona (1921)
 Sejm Walny dawnej Rzeczypospolitej Polskiej (1922)
 Polskie prawo polityczne według traktatów (1923, 2 części)
 Historia Śląska (1933, redaktor)
 Metoda historyczna w prawie politycznym (1938)
 Polska Akademia Umiejętności 1872–1938 (1939)
 Wstęp do nauki o państwie i prawie (1946)

Перевод на русский язык 
 Очерк истории общественно-государственного строя Польши / Пер. с пол. Ядвиги Пашкович. — Санкт-Петербург : А. С. Суворин, 1907. — XXII, 231 с.

Примечания

Источники 
 «Вжосек Стефан, Гурбика А. А.» Кутшеба Станислав // Энциклопедия истории Украины : в 10 т. / редкол.: В. А. Смолий (председатель) и др. ; Институт истории Украины НАН Украины. — К. : Наук. мысль, 2009. — Т. 5 : Кон — Кю. — 560 с. : ил. — ISBN 978-966-00-0855-4.
 Stanisław Kutrzeba w Archive
 Stanisław Kutrzeba w FBC
 Stanisław Kutrzeba w Google
 Biogramy uczonych polskich (Biographies of Polish Scholars), Część I: Nauki społeczne (Part I: Social Sciences), zeszyt 2: K-O (fascicle 2: K-O) (pod redakcją Andrzeja Śródki i Pawła Szczawińskiego [edited by Andrzej Śródka and Paweł Szczawiński), Wrocław, Ossolineum, 1984.

Историки Польши
Историки права